Elsie Attenhofer (1909-1999), Zwitserse actrice
 Maria Caecilia Attenhofer (1675-1753), Zwitserse moeder-overste

Zwitserse achternaam